The Interpreters – amerykański zespół muzyczny
 The Interpreters – wiersz Algernona Charlesa Swinburne’a
 The Interpreters – powieść Wole’a Soyinki